Села в Україні:
 Волочаївка — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Волочаївка — Дніпропетровська область, П'ятихатський район